PWM — акронім, що може означати наступні поняття:

 Широтно-імпульсна модуляція () — модуляція за допомогою зміни ширини імпульсів;
 PWM (віконний менеджер) — менеджер вікон, легке робоче середовище для віконної системи X11 в Юнікс-подібних операційних системах;
 Польське музичне видавництво ();
 Pacific Warfare Modification — мод для гри Sudden Strike.